Oconto ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Oconto (Nebraska)
 Oconto (Wisconsin), im Oconto County
 Oconto (Town), Town(ship) im Oconto County, Wisconsin
 Oconto Falls, im Oconto County, Wisconsin
 Oconto Falls (Town), Town(ship) im Oconto County, Wisconsin